

België 
 Zandstraat (Brussel), een straat in Brussel
Zandstraat (Brugge), een straat in Brugge

Nederland 
 Zandstraat (Amsterdam), een straatje in Amsterdam
 Zandstraat (Culemborg), een straat in Culemborg
 Zandstraat (Oudenburg - Aardenburg), historisch economische weg
 Zandstraat (Rotterdam), een straat in het vooroorlogse Rotterdam
 Zandstraat (Terneuzen), een dorp in de gemeente Terneuzen
 Zandstraat (Zaltbommel), een straat in Zaltbommel